een Brits automerk, zie  Hillman (automerk)
dorpen en steden:
Hillman (Michigan)
Hillman (Minnesota)